Assenois est un toponyme pouvant désigner :
 Assenois, village et section de la commune de Léglise en Belgique ;
 Assenois, village de la commune de Bertrix en Belgique ;
 Assenois, village de la commune de Vaux-sur-Sûre en Belgique.